Căpățâneni se poate referi la:

 Căpățânenii Ungureni, sat în comuna Arefu, județul Argeș, Muntenia, România
 Căpățânenii Pământeni, sat în comuna Arefu, județul Argeș, Muntenia, România

Vezi și 
 Căpățânești (dezambiguizare)
 Râul Căpățâna (dezambiguizare)

Toponime românești